Robert McClelland peut faire référence à:

Robert McClelland (1807-1880) Secrétaire à l'Intérieur des États-Unis.
Robert McClelland (né en 1958) Procureur général d'Australie.